Хёхберг () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Население составляет 9440 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,55 км². Официальный код — 09 6 79 147.

Население

Города-побратимы 
  Люс-Сен-Совёр (Франция, с 1977)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии